Amarra, islote kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Amarra, islote (ö i Antarktis), 
 Amarra, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar